Пассов — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Пассов, Ефим Израилевич (1930—2019) — доктор педагогических наук.
 Пассов, Зельман Исаевич (1905—1940) — начальник 5 отдела ГУГБ НКВД СССР.
 Пассов, Франц (1786—1833) — немецкий филолог, профессор.

Топонимы 
 Пассов — коммуна в Германии в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Пассов — коммуна в Германии в земле Бранденбург.